Jiangxi Women’s Tennis Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2015 z cyklu Jiangxi Women’s Tennis Open rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 2015 roku w Nanchangu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015 w Chinach
2015
Turnieje tenisowe WTA 125